

Нью-Рівер — переписна місцевість, штат Аризона
 Нью-Рівер — переписна місцевість, штат Вірджинія